A 2017-es ETRC osztrák nagydíj volt a 2017-es kamion-Európa-bajnokság első fordulója. 2017. május 13-án és május 14-én rendezték meg a Red Bull Ring-en, Spielbergben.

Időmérő - Szombat

Első verseny

Második verseny

Időmérő - Vasárnap

Harmadik verseny

Negyedik verseny

Külső hivatkozások 
Hivatalos eredmények - 1. verseny
Hivatalos eredmények - 2. verseny
Hivatalos eredmények - 3. verseny
Hivatalos eredmények - 4. verseny

Források 

Autóversenyzés Ausztriában
2017 a kamion-Európa-bajnokságban